Трубецкая — русская фамилия; женская форма мужской фамилии .

Известные носители, представительницы дворянского рода Трубецких:
 Трубецкая, Анастасия Ивановна (1700—1755) — княжна, статс-дама, дочь князя И. Ю. Трубецкого.
 Трубецкая, Варвара Юрьевна (1828—1901) — была замужем за П. П. Трубецким, у которого родился внебрачный сын, скульптор Паоло Трубецкой.
 Трубецкая, Дарья Александровна (1730—1817) — урождённая Румянцева, Дарья Александровна; статс-дама; жена Юрия Никитича Трубецкого.
 
 Трубецкая, Елена Никитична (в браке Вяземская; 1745—1832) — дочь генерал-прокурора Н. Ю. Трубецкого, жена екатерининского генерал-прокурора А. А. Вяземского, статс-дама. 
 Трубецкая, Елизавета Эсперовна (урождённая княжна Белосельская-Белозерская; 1834—1907) — фрейлина императрицы Марии Александровны, хозяйка известного парижского салона.
 Трубецкая, Любовь Николаевна (урождённая Егорова; 1880—1972) — русская балерина и педагог, оказавшая значительное влияние на французскую балетную школу XX века.
 Трубецкая, Мария Юрьевна (в браке Черкасская; 1696—1747) — статс-дама Русского императорского двора. 
 Трубецкая, Надежда Борисовна (урождённая княжна Святополк-Четвертинская; 1812—1909) — фрейлина, статс-дама, благотворительница, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Трубецкая, Прасковья Юрьевна (в браке Салтыкова; 1704—1767) — статс-дама Русского императорского двора.
 Трубецкая, Софья Сергеевна (1838—1898) — предполагаемая дочь Николая I, в замужестве графиня де Морни. Прочее 
 Трубецкая улица — улица в центре Москвы в Хамовниках между Большой Пироговской и Комсомольским проспектом.
 Трубецкая улица — улица в квартале Никольско-Трубецкой и микрорайоне Балашиха-Парк (22-й мкр.) города Балашиха Московской области.
 Трубецкая (станция) — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги на линии Батайск - Сальск.
 Трубецкая, Ксения — российская спортсменка (кроссфит).

 См. также 
 Трубецкой
 Трубецкие